Modelo (artes plásticas) - representação em escala de um objeto real, em geral pessoas, para trabalhos artísticos
 Modelo (hipermercado) - hipermercado de Portugal
 Modelo (matemática) ou modelo matemático - representação ou interpretação simplificada da realidade por meio de equações ou fórmulas matemáticas
 Modelo (profissão) - pessoa que posa para fotografia, desenho, pintura ou escultura
 Modelo científico
 Modelo físico - representação ou interpretação simplificada da realidade física para soluções de problemas específicos de engenharia hidráulica, de engenharia sanitária, de estruturas, de mecânica dos fluidos, de aerodinâmica, etc.
 Modelo de organizações internacionais - simulação de organismos internacionais, como a ONU
 Modelo Transporte Urbano - empresa de ônibus de Salvador, Bahia, Brasil.

Topônimos 
 Modelo (Santa Catarina) - cidade do estado brasileiro de Santa Catarina
 Modelos (Paços de Ferreira) - freguesia portuguesa